Ares — deus grego da guerra (o deus romano Marte)
Ares (Galiza) — concelho galego da província da Corunha
Ares (Manhwa) — série Manhwa
Ares Galaxy — programa P2P
Ares — protagonista de A.R.E.S.: Extinction Agenda, jogo eletrônico lançado em 2010
Ares — nome artístico do músico norueguês Ronny Hovland

Ver também
Arès — comuna francesa do departamento da Gironda e região da Aquitânia
Aries — constelação do zoodíaco
Áries (astrologia) — signo astrológico do zodíaco

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de mitologia